Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1961  (известен также как Шотландский кубок 1961, ) — третий розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в шотландских городах Эр, Керколди, Эдинбург и Перт с 21 по 30 марта 1961 года. В третий раз чемпионом стала сборная Канады.

Впервые в чемпионате мира участвовала сборная США, тем самым количество команд увеличилось до трёх.

Формат соревнований 
В третьем турнире принимали участия три команды — сборные Шотландии, Канады и США. Турнир проходил в два этапа: сначала групповой этап игрался по круговой системе в два круга всего из 6 туров; затем команды выходили во второй этап, плей-офф, игравшийся по неполной олимпийской системе, где команда, занявшая на групповом этапе 1-е место, проходила сразу в финал, а две другие команды встречались в полуфинале, победитель которого проходил в финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой этап 

По какому критерию организаторы турнира ранжировали команды с одинаковым количеством побед, из источников неясно.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1961 году
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Чемпионаты мира в Шотландии
Март 1961 года
Международные спортивные соревнования в Эдинбурге